La Société Générale Madagasikara, anciennement BFV - Société Générale (BFV - SG), est une des principales banques malgaches et une des plus anciennes. Elle fait partie des trois piliers de l'industrie bancaire malgache non mutualiste avec la BNI Madagascar et la BMOI.

Notes et références 

Banque